est une expression anglaise signifiant « rêver tout haut ». Elle peut faire référence à :

 , film américain de Harold Young sorti en 1940 ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en .

Voir aussi 

 
 
 Loud